Ходоровский (, ) - топонимическая фамилия, образованная от названия Ходоров:

 Ходоровский, Григорий Константинович — украинский советский пианист, композитор и педагог.
 Ходоровский, Иосиф Исаевич — советский государственный и партийный деятель, председатель Казанского и Тульского губисполкомов, секретарь Сиббюро ЦК РКП(б).
 Ходоровский, Михаил Яковлевич — председатель совета директоров СКБ-банка, генеральный директор ЗАО Группа Синара (г. Екатеринбург).
 Ходоровский, Павел Яковлевич — генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината.
 Ходоровски, Алехандро — чилийский кинорежиссёр.

Схожие фамилии 

 Ходорковский